Jaroslav I (ukrainska: Ярослав, ryska: Ярослав) av Kiev, kallad Jaroslav den vise, född cirka 978, död 20 februari 1054, var storfurste av Kievriket från år 1019 till år 1054; och furste över Novgorodriket. Han var näst äldste son till Vladimir I av Kiev och Rogneda av Polotsk (andra uppgifter säger Anna av Bysans). Hans regeringstid räknas som Kievrikets guldålder.

Biografi
Efter faderns död 1015 kämpade Jaroslav länge med sina bröder om tronen, och sökte bland annat stöd hos sin blivande svärfar Olof Skötkonung och blivande svåger Anund Jakob i Sverige. Under hans styre blomstrade kulturen och den militära makten ökade markant.

Efter att ha besegrat sin äldre bror/halvbror/adopterade bror, Svjatopolk, som efterträtt fadern och 1016-19 med polskt stöd försökte återvinna sin tron, blev Jaroslav obestridd storfurste i Kiev och herre över hela det dåvarande Rutenien.

Jaroslavs verksamhet var mest riktad åt väster. De katolska och ortodoxa kyrkorna var ännu inte officiellt och för alltid åtskilda. Därför kunde hans döttrar gifta sig med franska, polska, ungerska kungar och furstar och hans söner med tyska greve- och hertigdöttrar. I väster återställde han de riksgränser som Vladimir hade utstakat. Han tryggade även gränserna mot nordväst, stred mot jatvinger, litauer, letter, ester, jamer och tvingade dem till att underkasta sig eller betala tribut. På ett av dessa tåg anlade han en borg emot esterna och kallade den Jurjev efter sitt kristna namn Jurij (Georg). Det är det senare Dorpat.

Annars sysslade den "bokälskande" fursten, som fick tillnamnet "den vise", med att utbreda kristen tro och sprida upplysning. Han lät kopiera avskrifter av kyrkoslaviska texter och dela ut dem till kyrkorna, lät undervisa barn och bygga kyrkor som Sofiakatedralen i Kiev. Under Jaroslavs tid blev också den förste ryssen metropolit i Kiev (1051) och grunden lades för det ryska klosterväsendet.

Familj
Gift 1019 med Ingegerd Olofsdotter av Sverige.

Barn
 Iziaslav I, storfurste av Kiev
 Vsevolod av Kiev
 Svjatoslav av Kiev
 Elisabet av Kiev gift med Harald Hårdråde av Norge.
 Ilja av Kiev
 Anna av Kiev gift med Henrik I av Frankrike (- 1060)
 Vladimir av Novgorod
 Igor av Kiev
 Vjatjeslav av Kiev
 Anastasia av Kiev gift med Andreas I av Ungern.

Galleri

Noter

Externa länkar 
 Yaroslav the Wise i Internet Encyclopedia of Ukraine. 

Kievrikets regenter
Personer i Ukraina under 900-talet
Personer i Ukraina under 1000-talet
Födda 978
Avlidna 1054
Män
Personer i Ryssland under 1000-talet